Taras Shevchenko Place (Тарас-Шевченко-плейс) — вулиця в місті Нью-Йорк, названа на честь Тараса Шевченка, який вважається найвидатнішим українським поетом. Тарас Шевченко плейс з'єднує Шосту і Сьому вулиці між Другою і Третьою Авеню в Іст-Віллідж.

Інші імена 
Вулиця була спочатку відома як Голл-Стріт, а потім як Голл-плейс, на честь Чарльза Генрі Голла, землевласника Гарлема, що продав цю землю місту 23 грудня, 1828.

Міська рада змінила назву на Площа Тараса Шевченка (Taras Shevchenko Place) 1978 року.

2001 року була спроба перейменувати вулиці назад

Дорожній знак «Голл-плейс» був знову встановлений 2010 року.

Посилання 

Незавершені статті про українську культуру
Українські громади в США
Вулиці Тараса Шевченка
Вулиці Нью-Йорка